La forza del singolo (The Power of One) – romanzo del 1989 di Bryce Courtenay
La forza del singolo (The Power of One) – film del 1992 diretto da John G. Avildsen
Power of One – singolo del 1996 di Merril Bainbridge
The Power of One – singolo del 2000 di Donna Summer
The Power of One – film del 2013